Matthias Pschorr ist der Name folgender Personen:

* Matthias Pschorr senior (1800–1879), deutscher Brauereibesitzer (Hackerbrauerei)
 Matthias Pschorr junior (1834–1900), deutscher Brauereibesitzer (Hackerbrauerei)